Karnemelksloot (Gouda) - een straat in de Nederlandse stad Gouda
 Karnemelksloot (Naarden) - een vaart bij de Nederlandse stad Naarden